Canossa és un municipi italià
 Castell de Canossa, situat a Itàlia
 Santa Magdalena de Canossa és una santa italiana que va fundar l'Institut de les Filles de Caritat
 Matilde de Canossa va ser una noble italiana que va viure els segles XI i XII
 Humiliació de Canossa, penitència feta per Enric IV del Sacre Imperi Romanogermànic el 1077, per revocar l'excomunió del Papa Gregori VII.